Ivan Horvat ist der Name folgender Personen:

* Ivan Horvat (Handballspieler) (* 1993), kroatischer Handballspieler
 Ivan Horvat (Leichtathlet) (* 1993), kroatischer Stabhochspringer 

Siehe auch:
 Ivica Horvat (Fußballspieler) (eigentlich Ivan Horvat; 1926–2012), jugoslawischer Fußballspieler